Middleboro ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Middleboro (Indiana)
 Middleborough, auch Middleboro genannt
 Middleboro (Ohio)
 Middleboro Manor (Delaware)

in Kanada:
 Middleboro (Nova Scotia)